Cryptobiosella är ett släkte av nattsländor. Cryptobiosella ingår i familjen stengömmenattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stengömmenattsländor
Cryptobiosella